Il Campionato russo maschile di pallanuoto 2013-2014 è la 22ª edizione del torneo. Le gare sono iniziate il 17 ottobre 2013 e si sono concluse con Gara 3 della finale per il titolo il 18 maggio 2014.

Le squadre partecipanti sono undici, suddivise in quattro diversi raggruppamenti: A, B, C e D. I raggruppamenti sono pensati in modo da evitare alle squadre i chilometrici spostamenti all'interno dell'enorme territorio russo, e non sono veri e propri gironi. Infatti ogni singola squadra affronta le altre dieci, indipendentemente dal gruppo di appartenenza.

Il sistema di competizione prevede che i quattro gruppi vengano accoppiati a turno in modo da formare dei concentramenti i cui incontri si svolgano in una stessa sede nell'arco di pochi giorni. Sono pertanto previste tre fasi per sei concentramenti totali. Ad eccezione delle squadre ospitanti i vari concentramenti, tutte le squadre disputano le partite in campo neutro, e per questo è previsto solo il girone di andata.

Squadre partecipanti

Prima fase 
Le prime sei si qualificano alla seconda fase. Vengono assegnati due punti per vittoria e uno per pareggio.

Primo turno 
Lo Spartak Volgograd, con le sue due squadre iscritte, non prende parte al primo turno della prima fase ufficialmente per problemi organizzativi. La federazione russa e lo stesso club hanno annunciato che gli incontri previsti per questo primo turno sono da recuperarsi nei mesi successivi, tramite "accordi tra gentiluomini" fra i club interessati.

Secondo turno

Terzo turno

Recuperi del primo turno 
 Incontri disputati a Volgograd, alla Piscina dei Sette Venti.

A causa dell'impossibilità di recuperare i quattro incontri rimanenti per assenza di date disponibili, la Federazione ha stabilito la sconfitta a tavolino delle due squadre dello Spartak Volgograd contro Sintez Kazan e Astana per 0-5.

Seconda fase 
La seconda fase vede in gioco le prime sei squadre della classifica, le quali si affrontano in un quadruplo girone all'italiana (ogni squadra affronta le altre quattro volte). Le prime quattro squadre avanzano alle semifinali dei playoff per lo scudetto. Per stabilire la classifica non vengono conteggiati soltanto i risultati ottenuti in questa stessa fase, bensì anche quelli precedenti che coinvolgono unicamente le sei squadre protagoniste.

Calendario e risultati

Playoff 
Si gioca al meglio delle tre partite. La prima gara si disputa in casa della peggio classificata, la seconda e l'eventuale bella in casa della meglio classificata.

Tabellone

Finale scudetto

Note

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Campionato russo di pallanuoto